Honório Hermeto Carneiro Leão — Marquês de Paraná
Antônio Carneiro Leão — escritor, pedagogo e Imortal da Academia Brasileira de Letras
Múcio Leão — escritor, ensaísta, Imortal da Academia Brasileira de Letras

Desambiguação
Famílias do Brasil

Desambiguações de sobrenomes